El Ministerio de Cultura de España fue un departamento ministerial con competencias en cultura. Existió con esta denominación desde 1977 hasta 1996.

Titulares 
 (1977-1979): Pío Cabanillas Gallas
 (1979-1980): Manuel Francisco Clavero Arévalo
 (1980): Ricardo de la Cierva y de Hoces
 (1980-1981): Íñigo Cavero Lataillade
 (1981-1982): Soledad Becerril Bustamante
 (1982-1988): Francisco Javier Solana Madariaga
 (1988 - 1991): Jorge Semprún Maura
 (1991 - 1993): Jordi Solé Tura
 (1993 - 1996): Carmen Alborch Bataller

Historia 

Cultura
Cultura
Cultura